Грејсон има више значења:
 Округ Грејсон (Вирџинија)
 Округ Грејсон (Кентаки)
 Округ Грејсон (Тексас)
 Грејсон (Калифорнија)
 Грејсон (Џорџија)
 Грејсон (Луизијана)
 Грејсон (Оклахома)